Churchill peut désigner :

Odonyme 
 Churchillplein, une place de Rotterdam aux Pays-Bas.

Patronyme 
Par ordre chronologique :
 John Churchill (1er duc de Marlborough) (1650-1722), général pendant la guerre de Succession d'Espagne ;
 Sarah Churchill (1660-1744), femme du précédent ;
 Charles Spencer (3e duc de Marlborough) (1706-1758), général et homme politique ;
 Charles Churchill (1731-1764), poète anglais ;
 George Spencer (4e duc de Marlborough) (1739-1817), homme politique ;
 George Spencer-Churchill (5e duc de Marlborough) (1766–1840) ;
 Sylvester Churchill (1783-1862), journaliste et militaire américain ;
 John Spencer-Churchill (7e duc de Marlborough) (1822-1883) ;
 Caroline M. Nichols Churchill (1833-1926), féministe américaine ;
 Randolph Churchill (1849-1895), homme d'État britannique, fils du  duc de Marlborough et père du premier ministre Winston Churchill ;
 Lady Randolph Churchill, née Jennie Jerome (1854-1921), épouse de Lord Randolph Churchill et mère de Winston Churchill ;
 Charles Spencer-Churchill,  de Marlborough (1871-1934), militaire et homme politique ;
  ;
 Berton Churchill (1876-1940), acteur canadien ;
 John Strange Spencer-Churchill (1880-1947), frère de Winston Churchill ;
 Clementine Churchill (Clementine Ogilvy Spencer-Churchill, née Hozier) (1885-1977), femme de Winston Churchill ;
 Owen Churchill (1896-1985), skipper américain ;
 John Spencer-Churchill (10e duc de Marlborough) (1897-1972) ;
  (1898-1985), homme politique canadien ;
 Frank Churchill (1901-1942), compositeur américain ;
 Jack Churchill (1906-1996), lieutenant-colonel britannique ;
 Peter Churchill (1909-1972), agent du service secret Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 John George Spencer-Churchill (1909-1992), fils de John Strange Spencer-Churchill ;
 Randolph Churchill (1911-1968), fils de Winston Churchill ;
 Sarah Churchill (1914-1982), actrice, fille de Winston ;
 John Spencer-Churchill (11e duc de Marlborough) (1926-2014) ;
 Chick Churchill (1946-), claviériste du groupe de rock britannique Ten Years After ;
 Jill Churchill (1952-), nom de plume de la romancière américaine Janice Young Brooks ;
 Charles James Spencer-Churchill ( de Marlborough) (1955-), homme politique britannique ;
 Mary Churchill (1975-), coureuse d'ultra-trail américaine ;
 Ian Churchill (1969-), auteur de comics anglais.

Prénom 
 Churchill Babington, archéologue, naturaliste et humaniste britannique.

Toponymie

Australie 
 Churchill, une ville dans la vallée Latrobe au Victoria.

Belgique 
 Avenue Winston Churchill, une avenue de la commune bruxelloise d'Uccle ;
 Quartier Churchill, un quartier résidentiel de la commune bruxelloise d'Uccle (jumelée à Neuilly-sur-Seine).

Canada 
 Churchill, village de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Churchill, ville du Manitoba ;
 Churchill, circonscription électorale fédérale du Manitoba ;
 Rivière Churchill, rivière de la Saskatchewan et du Manitoba et qui se jette dans la baie d'Hudson ;
 Fleuve Churchill, anciennement fleuve Hamilton, dans le Labrador ;
 Lac Churchill, lac en Saskatchewan.

États-Unis 
 Mont Churchill, volcan d'Alaska ;
 Comté de Churchill, comté du Nevada ;
 Churchill, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie.

Royaume-Uni 
 Churchill College, collège de l'université de Cambridge ;
 Churchill dans l'Oxfordshire ;
 Churchill dans le Somerset ;
 Churchill, hameau près de East Down dans le Devon ;
 Churchill dans le Worcestershire ;
 Churchill, un des 20 wards de la Cité de Westminster.

Autres 
 Sir Winston Churchill, trois-mâts à hunier de Grande-Bretagne ;
 Char Churchill, blindé britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Churchill, un modèle de cigare ;
 Churchill Cup, un tournoi de rugby à XV ;
 , un destroyer de la US Navy ;
 Flèche rouge Churchill une automotrice électrique des CFFconstruite en 1939, dans laquelle Winston Churchill voyagea lors d'une visite officielle en Suisse ;
 Churchill Mining, une entreprise minière basée à Londres ;
 Churchill, film biographique anglais réalisé par Jonathan Teplitzky, sorti en 2017.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais